Czarnowiec ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Czarnowiec (Reszel), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Schwarzenberg, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Czarnowiec (Przykona), Ort im Powiat Turecki
 Woiwodschaft Masowien:
 Czarnowiec (Osiek), Ort im Powiat Otwocki
 Czarnowiec (Rzekuń), Ort im Powiat Ostrołęcki
 Woiwodschaft Westpommern:
 Czarnowiec (Polanów), Ort im Powiat Koszaliński, bis 1945: Tannenwalde, Kreis Schlawe, Pommern